Mol ali MOL je lahko:
 Mol (priimek)
 mol (morska riba)
 mol (enota)
 mol (glasba)
 MOL (podjetje) je ime madžarske naftne družbe

Geografija 
 Mestna občina Ljubljana (MOL)
 Mol, Belgija
 Mol, Srbija